Исток Западной Двины — местонахождение начала реки Западная Двина. 

Исток находится в Пеновском районе Тверской области, в 4-х километрах от съезда с шоссе Андреаполь — Пено возле деревни Щеверево (нежил.). Западная Двина вытекает из южной части болота Пьянишник недалеко от деревни Корякино (не сохр.) под названием Анучинского ручья (названного в честь известного русского географа, исследователя Верхнедвинья и истока Западной Двины Д. Н. Анучина). В него слева впадает Корякинский ручей, берущий начало в Корякинском болоте. Далее протекает по заболоченной, покрытой лесом лощине, иногда пропадая под зарослями мха. Впадает в северную оконечность озера Двинец.

История 
Первое упоминание о начале Западной Двины и истоках Днепра и Волги содержится в старейшей русской летописи «Повесть временных лет» (XII века): «Днепр же вытекает из Оковского леса и течёт на юг, а Двина из того же леса течёт, а идёт на север и впадает в море Варяжское. Из того же леса течёт Волга на восток и впадает семьюдесятью рукавами в море Хвалисское».

Расположенный на нынешней Валдайской возвышенности, на водораздельной гряде, Оковский лес являлся резервуаром и хранилищем огромных запасов воды. Здесь истоки рек так близко подходили друг к другу, что между ними издревле проходили водные торговые пути с так называемыми волоками, которые тянулись на многие вёрсты. Между истоками Волги и Западной Двины по прямой 40 км, а между озёрами Двинец и Соблаго — около 2-х км.

Происхождение названия Двина окончательно не установлено. Однако в основе гидронима лежит ключевое слово — «вода». По латышски Даугава означает «многоводная», по финоязычной версии — «тихая, спокойная», другие исследователи выводят название из индоевропейских языков со значением «река».

Представления о начале Западной Двины складывались на протяжении длительного времени. Сначала за него принимали исход реки из озера Охват-Жаденье, потом было установлено, что река вытекает из озера Двинец.

«Географическо-статистический словарь Российской империи», подготовленный под руководством вице-президента Русского географического общества П. П. Семёнова (Тян-Шанского) (1827—1914), утверждал: «Двина вытекает из оз. Двинец, или Двинца (близ д. Корякиной), лежащего посреди болот и лесов, на высоте 800 рус. ф. над ур. м., не далее 13 верст в прямом напр. от истока Волги».

Эти сведения надолго закрепились в географической и энциклопедической литературе вплоть до наших дней.

Наряду с этой точкой зрения издавна существовала и другая — народная традиция, считавшая, что исток Западной Двины находится в болотах выше озера Двинец.

Большую роль в окончательном установлении района истока реки сыграли русские учёные — гидролог И. Ф. Штукенберг, опубликовавший на немецком языке в 1844 году первое в научной литературе краткое описание Верхнедвинского ручья: «Началом Двины является небольшой ручей длиной в 1 версту при деревне Корякино, высачивавшийся в густом лесу из мохового болота, которое когда-то была озером», и географ Д. Н. Анучин, совершивший в 1890 году путешествие в район истока и подтвердивший народную точку зрения — «народ полагает начало Двины в болотах, тянущихся по направлению к дер. Гришиной (к оз. Пено)».

Несмотря на то, что ещё в первой половине XIX в. было известно, что Западная Двина зарождается в болотах севернее озера Двинец, до 80-х годов прошлого века было неясно, где конкретно начинается эта река и находится место её истока.

Экспедиция журнала «Турист» 

Место ныне действующего истока было определено в 1986 году экспедицией журнала «Турист».

Опираясь на результаты изучения Верхнедвинья предыдущими исследователями, экспедиция установила, что Западная Двина берёт начало из верхового водораздельного болота Пьянишник на высоте 233 м над уровнем моря. Этот самый протяжённый из местных ручьёв под названием Анучинский и является началом Западной Двины.

В русле Анучинского ручья, на двух сросшихся стволами деревьях была укреплена металлическая пластина с надписью «Исток Западной Двины. Памятный знак установлен экспедицией журнала „Турист“. Май 1986 г.».

Результаты работы экспедиции были опубликованы в журнале «Турист», в марте 1987 г. сделано сообщение на собрании членов Московского филиала Русского (тогда Советского) географического общества Академии наук СССР.

В 1994 году сведения об истоке Западной Двины были включены в энциклопедический справочник «Тверская область», вышедший под редакцией историка-архивиста, краеведа, руководителя архивной службы Тверской области М. А. Ильина.

Альтернативная версия истока Западной Двины 
Андреапольские краеведы считают, что началом реки является более протяжённая и многоводная река Волкота, впадающая в озеро Охват. Д. Н. Анучин в отчёте об экспедиции 1894 г. на Верхнедвинье писал: 
Если судить по направленности и водности, то за начало Двины всего справедливее было бы считать Волкоту, проходящую ряд озёр, в том числе и большое озеро Отолово, и текущую с С. И С.С.З., тем более, что воды её служат по преимуществу для питания выходящей из озера к югу З. Двины. Но обычай установил признавать за начало Двины ручей, который вытекает из мохового болота, расположенного на водоразделе с Волгою, и который проходит потом через оз. Двинец.
За всё время изучения верховьев Зап. Двины ни один из исследователей не поддерживал «волкотскую» версию. В географической и краеведческой литературе прочно утвердилась народная традиция считать началом Западной Двины болото севернее оз. Двинец возле д. Корякино, где находится ныне действующий исток.

Благоустройство истока 

В 1993 году исток Западной Двины был объявлен тверскими законодательными органами памятником природы, и на его территории образован государственный природный заказник регионального значения «Исток реки Западная Двина — Даугава».

В 2001 году на этом месте был возведён первый, деревянный ансамбль по проекту пеновского архитектора С. А. Бочарова в виде бревенчатой павильон-арки с трёхскатной крышей, напоминающей о том, что Западная Двина протекает по территории трёх государств — России, Латвии и Белоруссии. Зимой 2010—2011 годов был разрушен снежным бураном.

Вторая программа благоустройства была предпринята в 2014 г.: расчищена территория от разрушительной бури, сооружены новые мостики через Верхнедвинский ручей, проведена (хотя и частично) дорога на исток, возведена часовня во имя святого Николая — покровителя всех путешествующих.

Летом 2017 года на район истока обрушился циклон, последствия которого сказываются до настоящего времени.

Исследователи истока

Экспедиция стольника Максима Цызырева 1701 г.

Исследования Верхнедвинья и истока Западной Двины ведут начало с первой русской военно-географической экспедиции стольника Максима Цызырева, направленной Петром I в 1701 г. на «вершину Двины»:

1701 года декабря в 11 день, по указу великого Государя, царя и великого князя Петра Алексеевича ... и по приказу ближнего боярина и воеводы Петра Самойловича Салтыкова велено стольнику Максиму Цызыреву сделать тайным обычаем от Витебска вверх до самых вершин Двины реки чертеж с подлиною мерою по маштапу, и очертить и описать то в чертеже имянно, в которых местах от границы, сколько от Двины реки, и где перешла Двина через рубеж Московский, и какие сёла и деревни по ней, и сколько много её бегу в рубежах Московских, и в вершинах какова велика, и какие по ней суда ходят, и какие села вверху по той реке есть, и то все записав имянно, велено написать на роспись в книгу.

Экспедиция была военной и тайной и носила разведывательный характер. Двина тогда была порубежной рекой, а граница с Польшей проходила по её притоку р. Торопе.

В «росписи» об истоке сказано так: «Река Двина вышла из Заковицкого лесу и впала в озеро Афото (Охват. — Примечание автора публикации) и то озеро прошла сквозь».

Первое упоминание в литературе о начале Западной Двины севернее оз. Двинец.

Русские картографы 

Внесли большой вклад в исследование Верхнедвинья и истока Западной Двины. После указа Петра I в 1720 г. об учреждении геодезических съёмок местности на смену чертежам вроде карты стольника Цызырева, составлявшихся «от сведущих людей», приходят новые, более точные карты с указанием градусной сетки, масштаба и координат. Этому способствовали и начавшиеся по указу Екатерины II с 1785 г. работы по Генеральному межеванию земель. В изданном по указу Екатерины II в 1792 г. Атласе из сорока четырёх карт состоящем и на сорок два наместничества империю разделяющем (Генеральная карта Российской империи) изображён Верхнедвинский ручей возле оз. Двинец с обозначенным названием «р. Двина» выше оз. Двинец (см. фрагмент карты).

Экспедиция инженера Волкова 1824 г.
Направлена в Верхнедвинье комиссией для исследования военных водяных сообщений государства с задачей разработки проекта строительства соединительных каналов между верховьями Волги и Западной Двины. Район работ экспедиции охватывал бассейны рек Волкоты, Жукопы, озёр Охват, Соблаго, Двинец.

Проект предполагал соединение верховьев Волги и Западной Двины каналами через обширные болота от оз. Охват к р. Жукопе (приток Волги).

Для обеспечения судоходства и поднятия уровня воды планировалось при истоке Западной Двины из озера Охват (возле пос. Бобровец) построить плотину со шлюзами. Это позволяло поднять уровень воды в озере Охват на 6 футов (около 2-х метров) и поддерживать в течение 20 дней уровень воды, необходимый для нормального судоходства.

В проекте «О сообщении рек Волги и Западной Двины», на основе результатов топографических исследований высказалось соображение о том, что «вершина всей системы сих вод (Волги и Западной Двины. — Примечание автора публикации) есть небольшое болото, находящееся между озёрами Двинцом и Соблаго и изливающиеся в оные посредством двух ручьёв, в падении своём противоположных».

Проект инженера Волкова не был осуществлён в связи с большим объёмом предстоящих работ и финансовых затрат. Однако попытка его разработки подготовила дальнейшие исследования истока Западной Двины гидрологом И. Ф. Штукенбергом.

Штукенберг И. Ф. (1788—1856).
Русский географ, один из основателей отечественной гидрографии. Немец по национальности, для которого Россия стала второй Родиной. Участник Отечественной войны 1812 г., награждён русскими боевыми орденами. Служил в корпусе инженеров путей сообщения, был директором Боровицких порогов, директором московского тракта между Новгородом и Тверью. Во время жизни в Вышнем Волочке много ездит по Тверской губернии и её уездам, изучает дорожное хозяйство, водные пути сообщения, каналы, прорытые ещё в петровские времена, составляет карты по «водяным сообщениям».

В 1828 г. переезжает в Петербург, где работает архивариусом депо карт главного управления путей сообщения и приступает к написанию своего главного пятитомного труда — «Гидрография России», в котором приводятся сведения и о начале Западной Двины (перевод с немецкого языка):
На самом деле, её фактическим началом является небольшой ручей длиной всего в 1 версту при деревне Корякино, высачивающийся в густом лесу из мохового болота, которое, как и многие другие, когда-то считалось озером в этом высокогорном районе. Как ничем не примечательный ручей, Двина вскоре после ухода из весеннего озера впадает в длинное, шумное, но узкое озеро Охват-Жаденье, длина которого составляет 13 вёрст, а глубина 6—78 (так в оригинале. — Примечание автора публикации) футов.

Первое свидетельство в географической литературе о начале Западной Двины. Предположительно, речь идёт о ныне зарастающем березняком болоте («моховое болото»), расположенном между болотами Пьянишник и Корякинским, и озере Двинец («весенее озеро»). Ныне этот ручей носит название Верхнедвинского.

Анучин Д. Н. (1843—1923).

Выдающийся русский географ, глава московской географической школы, археолог, создатель кафедры географии в Московском университете, руководитель общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, бессменный редактор географического журнала «Землеведение».

Внёс большой вклад в изучение Верхнего Подвинья. Участник экспедиции для исследования источников главнейших рек Европейской России (1894—1902) под руководством А. А. Тилло. Летом 1894 г. руководил работами по изучению притоков Западной Двины — Волкоты, Торопы, Межи и Обши. Изучал озёра верховьев Волги и Западной Двины. Автор научных трудов: «Озера области истоков Волги и Западной Двины», «Новейшее изучение озёр Европы и несколько новых данных об озёрах Тверской, Псковской и Смоленской губерний», «Верхневолжские озёра и верховья Западной Двины. Рекогносцировки и исследования 1894—1895 гг.» и др.

В 1890 г. совершает поездку на исток Западной Двины, который, как тогда считалось, находился при выходе её из оз. Двинец. Пришёл к выводу: «Народ признаёт за начало Двины не озеро Двинец, а полагает его в 6 верстах выше в болотах, тянущихся по направлению к дер. Гришиной (к озеру Пено)».

Через несколько лет конкретизирует свой вывод: 
За начало последней (Западной Двины. — Примечание автора публикации) принимается ручей, вытекающий из мохового болота, расположенного на даче удельного ведомства на водоразделе с Волгою (на абсолютной высоте около 107 саж.) и который проходит затем через небольшое озеро Двинец, имеющее до 4 вер. в окружности, но мелкое (с глубинами не более 4 м, а в среднем меньше 2 м). Вся длина начального ручья З. Двины, до впадения в озеро Охват, составляет около 7-8 вер. ...

Сапунов А. П. (1852—1924).

Историк, краевед, известный не только в Белоруссии, но и на Псковщине, где родился в селе Усвяты. Долгое время жил и работал в г. Витебске. Был учителем истории в местной гимназии, преподавателем в созданном по его инициативе филиале Московского церковно-исторического музея.

Автор книги «Река Западная Двина» — единственной монографии, изданной об этой реке, в которой собрано большое количество уникальных материалов о Западной Двине, истории её исследования, легендах, средневековых картах, исторических событиях, документов из российских архивов, в частности, чертёж и описание экспедиции Максима Цызырева 1701 г. на исток Западной Двины.

Бо́льшая часть книги посвящена среднему и нижнему течению реки. Сведения об истоке крайне скудны: «За начало Двины прежде принимали исток её из оз. Охват-Жаденье, но теперь установлено, что она берёт начало выше из небольшого оз. Двинец, или Двинца, имеющего версты четыре в окружности вблизи деревень Корякино и Двинца».

Прокудин-Горский С. М. (1863—1944).

Выдающийся русский фотограф, учёный, изобретатель, пионер цветной фотографии в России. В 1906 г. выступил с программой создания Коллекции достопримечательностей Российской империи — цветной летописи России, её исторических и культурных памятников, памятников архитектуры и природы. Программа получила одобрение царя Николая II, выделившего для съёмок специальный железнодорожный вагон, переоборудованный под фотолабораторию.

В 1909—1916 годах посещает большую часть России, сделав тысячи цветных фотографий храмов, монастырей, видов городов, быта и занятий населения, памятников природы.

В 1910 г. Прокудин-Горский предпринимает поездку в Тверскую губернию для съёмки истоков Западной Двины. В районе истока он делает два цветных снимка: «Сушка сетей на озере Карякина» и «Исток Западной Двины возле д. Карякина», который сделан в среднем течении Верхнедвинского ручья в 500 метрах от ныне действующего истока. Место съёмки фотографии установлено краеведами в 2014 г. Сейчас оно является одной из достопримечательностей истока.

Шимкевич Э. Э. (1915—1990).

Краевед, учитель истории Андреапольской средней школы №1 Тверской области, организатор школьного краеведческого кружка, основатель районного краеведческого музея, носящего его имя. Почётный гражданин Андреапольского района, ветеран Великой Отечественной войны.

Один из первых послевоенных исследователей истока Западной Двины. В 1950-х гг. водит на оз. Двинец своих учеников.

У впадения Западной Двины в озеро Двинец устанавливает памятный столб, известный как «столб Шимкевича» с надписью «Здесь начинается Западная Двина».

Вместе со школьниками принимает активное участие в археологической экспедиции, работавшей в Верхнедвинье под руководством археолога Я. В. Станкевич.

В 2012 г. родственники Э. Э. Шимкевича и местные краеведы устанавливают взамен старого обветшавшего столба новый в знак уважения к памяти андреапольского краеведа. Теперь тропа от д. Корякино по берегу оз. Двинец носит название Тропа Шимкевича, а памятный столб стал одной из достопримечательностей района истока.

Экспедиция журнала «Турист» — 1986.

Установила место ныне действующего истока в 1986 г. (начальник экспедиции — главный редактор журнала «Турист», член Русского (тогда Советского) географического общества Б. В. Москвин, научный руководитель — писатель, краевед, член Русского географического общества А. С. Попов).

Основываясь на сведениях предыдущих исследователей, экспедиция установила, что истоком Западной Двины является Анучинский ручей, вытекающий из болота Пьянишник. В русле ручья на двух сросшихся стволами деревьях в августе 1986 г. был установлен памятный знак журнала «Турист».

В 1993 г. место истока было объявлено памятником природы, и на его территории образован Государственный природный заказник «Исток реки Западная Двина — Даугава».

В 1994 г. сведения о ныне действующем истоке Западной Двины были включены в энциклопедический справочник «Тверская область».

В настоящее время исследования истока продолжает краеведческая группа А. С. Попова.

В 2019 г. её руководитель был награждён почётной грамотой Союза краеведов России и дипломом "Подвижник краеведения" как победитель Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина — 2019" за вклад в развитие краеведческого движения и научно-краеведческое изучение Тверского края.

Кольцов А. Д.

Тверской краевед, основатель и бессменный директор Пеновского районного краеведческого музея, почётный гражданин Пеновского района Кольцов Александр Дмитриевич с времени открытия ныне действующего истока Западной Двины является его неформальным хранителем и пропагандистом, организатором многих краеведческих экскурсий. Большой знаток своей Малой Родины, её прошлого и настоящего, автор многих краеведческих книг о родном крае, является активным сторонником дальнейшего обустройства и развития истока, создания на его основе национального ландшафтного парка-заповедника «Исток Западной Двины-Даугавы» с объединением усилий всех заинтересованных организаций государств, по территории которых протекает река.

В 30 м от ныне действующего истока выше по течению Анучинского ручья находится выход на поверхность потока воды, который носит название «Родник Кольцова».

Достопримечательные и памятные места

Примечания

Литература 
 Анучин Д. Н. Из поездки к истокам Днепра, Западной Двины и Волги// Северный вестник. 1891, № 8. С. 119—162.
 Анучин Д. Н. Верхневолжские озера и верховья Западной Двины: рекогносцировки и исследования 1894—1895 гг.. — М.: 1897. 156 с.
 Анучин Д. Н. Озёра области истоков Волги и верховьев Западной Двины. — М.: 1898. 58 с.
 Анучин Д. Н. Предварительный отчет рекогносцировочной экспедиции 1894 г. по исследованию верховьев Западной Двины. — СПБ.: 1894. 64 с.
 Бородин И. П. Охрана памятников природы. — СПБ.: 1914.
 Волков. О сообщении рек Волги и Западной Двины// Журнал путей сообщения. — СПБ.: 1827. Кн. 1. 21 с.
 Воробьёв В. М. Тверской топонимический словарь. Названия населённых мест. — М.: 2003.
 Географическо-статистический словарь Российской империи / Под общим рук. Семёнова П. П. (Тян-Шанского). — СПБ.: 1863—1885.
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. — М.: 1978.
 Джобадзе Т. Ф., Максимов Ю. И. Экспедиция Д. Н. Анучина к истокам Волги и Западной Двины в 1894—1895 гг. (по материалам фотоархива Музея Землеведения МГУ)// Жизнь земли. 2017. 39(4).
 Исток Западной Двины. Краткий справочник-путеводитель. — М.: 2021. 48 с.
 Озерова Н. А., Снытко В. А., Широкова В. А. Экспедиция для исследования истоков главнейших рек Европейской России (1894—1902)// Известия РАН. 2013, № 4. С. 118—120.
 Повесть временных лет / Отв. ред. О. А. Платонов, перевод А. Г. Кузьмина. — М.: 2014.
 Попов А. С. Загадка Янтарной реки. — М.: 1-ое изд., 1989; — Тверь.: 2-ое изд., 2013. 272 с.
 Попов А. С. Дорога к истоку. — Тверь.: 2009. 464 с.
 Попов А. С. Тропой Прокудина-Горского. — М.: 2018. 128 с.
 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Т. 3. — СПБ.: 1900.
 Сапунов. А. П. Река Западная Двина. Историко-географический обзор — Витебск.: 1893.
 Тверская область. Энциклопедический справочник/ Гл. ред. М. А. Ильин. — Тверь.: 1994. 258 с.
 Штукенберг И. Ф. Гидрография России. На нем. яз. Т. 1. — СПБ.: 1844.
 Юринов В. Так где всё-таки находится исток Западной Двины// Андреапольские вести. Январь 2012 г.
 Белорусская энциклопедия. Т. 7. — Минск.: 1998.
 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 12. — СПБ.: 1890—1907.

Западная Двина
Западная Двина
Достопримечательности Тверской области
Охраняемые природные территории Тверской области